Machtigingswet kan verwijzen naar:
 Machtigingswet (staatsrecht), een wet die verregaande bevoegdheden aan een regering geeft

Historische voorbeelden:
 Machtigingswet (1914), waarbij de Duitse Bondsraad bijzondere bevoegdheden verwierf
 Diverse voorbeelden tussen 1919 en 1927 in Duitsland
 Machtigingswet (1933), waarbij Hitler het Duitse parlement buitenspel zette
 Machtigingswet (1952), waarbij de Iraanse premier Mohammad Mossadegh buitengewone bevoegdheden verwierf

In Nederland is de term ook gebruikt in de volgende gevallen:
 Machtigingswet instelling visserijzone van 1952
 Machtigingswet 1960, met betrekking tot voorzieningen rond de Benelux douane-unie
 Machtigingswet inkomensvorming, voluit Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974 (onder het Kabinet-Den Uyl)
 Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland NV, ook wel bekend als de Wet Beursgang KPN

Een vergelijkbaar fenomeen in België:
 Volmachtenwet

Zie ook
 Noodtoestand
 Dictator (Rome), tijdelijk functionaris met buitengewone bevoegdheden in de Romeinse republiek in de Oudheid